Petar Stanić (Pančevo, 14 augustus 2001) is een Servisch voetballer die sinds 2021 onder contract ligt bij Rode Ster Belgrado. Stanić is een aanvallende middenvelder.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 8 juni 2022.

Servisch voetballer